Koschen bezeichnet folgende Orte

 Großkoschen, Ortsteil der Stadt Senftenberg, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Kleinkoschen, Gemeindeteil der Stadt Senftenberg, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg

siehe auch
 Coschen, Ortsteil der Gemeinde Neißemünde, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Tagebau Koschen